Barby, commune française des Ardennes
 Barby, commune française de la Savoie
 Barby, commune anglaise du Northamptonshire
 Barby, ville allemande sur l'Elbe, dans l'Arrondissement du Salzland

Patronyme 
 Adalbert von Barby (1820-1905), général prussien.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France